Белоруссия и Канада являются торгово-экономическими партнёрами в разных сферах.

История 
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 15 апреля 1992 года.

Своё посольство в Канаде Белоруссия открыла в 1997 году в Оттаве, которое с 1 сентября 2021 года закрыто. Канадские интересы в Белоруссии с 2016 года представляет Посольство Канады в Польше.

В 2006 году после улучшения отношений между двумя странами в течение последних лет ведется работа по нормализации двусторонних отношений.

В декабре 2016 году состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств Белоруссии и Канады Макея и Диона в рамках заседания СМИД ОБСЕ в Гамбурге. В этом же месяце первый посол Канады в Белоруссии С. де Бор вручил верительные грамоты Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

В декабре 2017 главы МИД Белоруссии и Канады Макей и Фриланд провели переговоры на полях встречи СМИД ОБСЕ в Вене.

В феврале и сентябре 2017 состоялись визиты в Канаду заместителя Министра иностранных дел Белоруссии Олега Кравченко. В ходе этих визитов были проведены важные для Белоруссии встречи. 27 сентября в Минске проходили белорусско-канадские политические консультации. Белорусскую делегацию на них возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, канадскую — помощник замминистра иностранных дел Стефани Бек. В рамках визита прошёл первый Белорусско-канадский деловой форум. Его подготовила Белорусская торгово-промышленная палата и Канадская деловая ассоциация в России и Евразии. Как сообщили в МИД Беларуси, этот визит должен стать и толчком для открытия посольства Канады в Минске. Однако посольство так и не было открыто.

В январе 2019 новый Посол Канады в Республике Беларусь Скэнлон вручила верительные грамоты Президенту Республики Беларусь.

В апреле 2019 в Оттаве состоялся очередной раунд двусторонних межмидовских консультаций.

В сентябре 2019 в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Беларуси Макей провел переговоры с главой канадской делегации, бывшим премьер-министром Канады Джо Кларком.

После президентских выборов 2020 года Канада совместно с другими странами начали вводить санкции против белорусских чиновников. Канадская сторона также не признала легитимность Лукашенко. По их мнению выборы были сфальсифицированы.

Экономические отношения 
Общий объем белорусского экспорта в Канаду за 2019 год составил 16,1 миллионов долларов США. Торговое сальдо сложилось отрицательным и составило 11,5 млн долларов. В основном Белоруссия экспортирует в Канаду мебель, минеральные и азотные удобрения, клееная фанера, стекловолокно.

Канадский импорт в Белоруссию по итогам 2019 года составил 27,6 миллионов долларов США. В Белоруссию поставлялись мороженая рыба, крепкие спиртные напитки, медицинские диагностические приборы, передаточные механизмы машин, вычислительное оборудование.
Белорусская и канадская стороны стремятся активно способствовать развитию двусторонней торговли.
В 2019 году экспорт услуг в Канаду составил 19,8 миллионов долларов США, импорт — 9,9 миллионов долларов США. В экспорте преобладали компьютерные, телекоммуникационные, информационные услуги и транспортные услуги.

По итогам января — сентября 2019 из Канады поступило инвестиций на сумму 5,4 миллионов долларов США в том числе 4,1 миллионов долларов США прямых инвестиций, из которых 3,3 миллионов долларов США — прямые инвестиции на чистой основе.

Чрезвычайные и Полномочные послы Республики Беларусь в Канаде 
 Михаил Хвостов (1997—2000);
 Нина Мазай (2001—2008).

Примечания

Ссылки 
 

Канада
Белоруссия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании